Détraz ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Détraz (1938–2020), französischer Physiker
 Romain Détraz (* 1993), Schweizer Freestyle-Skisportler